12. Puchar Świata w boksie 2008 odbył się w dniach 10 – 14 grudnia 2008 roku w Moskwie w Rosji. Tabelę medalową zawodów wygrali Kubańczycy, którzy zwyciężyli w 6 z 11 kategorii wagowych.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa turnieju

Linki zewnętrzne 
 Wyniki turnieju, amateur-boxing.strefa.pl, [dostęp: 2020-05-06].

2008
2008 w boksie
2008 w Rosji
Sport w Moskwie